Tóth Mária (1910–1982) szövőnő, népi iparművész, a Népművészet Mestere
 Tóth Mária (1933) erdélyi magyar író
 Tóth Mária (1935–2019) kézilabdázó
 Tóth Mária (1946) műugró, toronyugró
Tóth Mária (1946–2021) Széchenyi emlékérmes geofizikus
 Tóth Mária (?) operaénekes

Jegyzetek